Tereschky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Tereschky (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Tereschky (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Tereschky (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Tereschky (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola, siehe Tereschky (Schpola)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Tereschky (Bar)